Isidro Fabela kan syfta på:

Isidro Fabela – mexikansk politiker (1882–1964)

Geografi 
Isidro Fabela (kommun) – kommun i delstaten Mexiko i Mexiko.